Francisco Demetrio Sánchez Betancourt – nuotatore venezuelano
Francisco Javier Sánchez Broto – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
Francisco Javier Sánchez González – calciatore messicano, di ruolo difensore
Francisco "Kiko" Sánchez Luna – velista spagnolo
Francisco Sánchez – atleta spagnolo
Francisco Sánchez Silva (n. 1985) – calciatore cileno
Francisco Sanches – filosofo e medico (XVI secolo)
Francisco José Sánchez Moreno (1970-vivente) - lottatore spagnolo
Francisco Javier Sánchez Parra (1979-vivente) - lottatore spagnolo